Antoni Nadal Homar (entrenador de tenis)
 Antoni Nadal i Soler (escriptor)
 Antoni Nadal i Darrer, comerciant barceloní del segle XVIII
 Toni Nadal (meteoròleg)